Светлейший князь Гео́ргий Максимилиа́нович Рома́новский, 6-й герцог Лейхтенбе́ргский (, Санкт-Петербург — , Париж) — член Российского императорского дома (с титулом «Императорское высочество»), генерал-лейтенант, генерал-адъютант.

Биография 
Георгий Максимилианович был седьмым ребёнком и четвёртым сыном в семье великой княгини Марии Николаевны и Максимилиана Богарнэ, герцога Лейхтенбергского. Внук императора Николая I и правнук Жозефины Богарнэ.

С рождения числился в лейб-гвардии Преображенском полку. 29 марта 1852 года император Николай I пожаловал ему орден Святого Андрея Первозванного.

Получил домашнее образование под руководством Николая Фёдоровича Дьякова (1836—1898), преподавателя 2-й Санкт-Петербургской гимназии. В воспитании своих детей великая княгиня Мария Николаевна придерживалась тех же методов, что и её отец император Николай I. «Нас далеко не нежили, — писал герцог Николай Максимилианович (брат Георгия). — Во всякую погоду мы выезжали в открытом экипаже, карета разрешалась лишь в случае простуды. Комнаты, в особенности спальня, были холодные (10° — 12°). Спали мы всегда на походных кроватях, летом на тюфяках, набитых сеном, и покрывались лишь одним пикейным одеялом». Так юных герцогов Лейхтенбергских готовили к военной службе.

Служил в гвардейской пехоте. В 1910 году получил чин генерал-лейтенанта и звание генерал-адъютанта.

Похоронен в Великокняжеской усыпальнице Петропавловского собора.

Указом от а Николай I даровал потомкам дочери титул и фамилию светлейших князей Рома́новских. Позднее император Александр II включил их в состав Российской Императорской фамилии. Таким образом, эта ветвь императорского дома носила две фамилии — герцогов Лейхтенбергских и князей Рома́новских.

Военные чины 
 В службу вступил (17.02.1872)
 Подпоручик гвардии (17.02.1872)
 Поручик (31.03.1874)
 Флигель-адъютант (1876)
 Штабс-капитан (27.04.1886)
 Капитан (30.08.1880)
 Полковник (30.08.1888)
 Генерал-майор (09.04.1900) 
 Генерал-лейтенант (18.04.1910)
 Генерал-адъютант (1910)

Награды 
 Орден Святой Анны 1 ст. (1852)
 Орден Святого Александра Невского (1852)
 Орден Святого Андрея Первозванного (1852)
 Орден Белого Орла (1865)
 Орден Святого Станислава 1 ст. (1865)
 Орден Святого Владимира 4 ст. (1897)
 Орден Святого Владимира 3 ст. (1908)

Браки 
Единственный из братьев заключил династические браки.

Был женат первым браком с а на Терезии Петровне (Терезии-Фредерике-Ольге-Вильгельмине) Ольденбургской (1852—1883), дочери принца Петра Георгиевича Ольденбургского.

Оставшись вдовцом тридцати одного года, женился а в Санкт-Петербурге на принцессе Анастасии Черногорской, дочери черногорского князя Николы I Негоша. Брак был заключен без любви по воле императора Александра III. Не скрывая от родственников, что свою жену он не любит, большую часть времени Георгий Максимилианович проводил в Париже, фактически оставив жену. Герцог при каждом удобном случае старался уехать за границу, чтобы «поправить своё здоровье». В России он бывал всё реже. Узнав о желании супруги развестись, Георгий Максимилианович с радостью согласился. а был оформлен развод с Анастасией Николаевной, которая вскоре стала супругой его двоюродного брата — великого князя Николая Николаевича.

Дети 
 Александр (1881—1942) — от первого брака;
 Сергей (1890—1974) — от второго брака;
 Елена (1892—1971) — супруга графа Стефана Тышкевича (1894—1976).

Оба сына Георгия Максимилиановича потомков не оставили, поэтому род светлейших князей Рома́новских, герцогов Лейхтенбергских пресекся в 1974 году со смертью Сергея Георгиевича.

Примечания

Литература

Ссылки 
  Основные государственные законы, в том числе касающиеся династических прав герцогов Лейхтенбергских
 Лейхтенбергский герцогский дом (из словаря Брокгауза и Эфрона)
  Сообщение в газете о разводе

Георгий Максимилианович
Лейхтенбергский, Георгий
Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Флигель-адъютанты (Российская империя)
Генерал-майоры Свиты
Генерал-адъютанты (Российская империя)
Похороненные в Великокняжеской усыпальнице